Маноду () — французская фамилия. Известные носители:

 Маноду, Лор (род. 1986) — французская пловчиха, олимпийская чемпионка 2004 года.
 Маноду, Флоран (род. 1990) — французский пловец, олимпийский чемпион 2012 года.